Thirst,  un album du groupe Tankard (2008)
 Thirst, ceci est mon sang, film d'horreur de Park Chan-wook (2009)
 Thirst est le titre original du film australien Soif de sang (1979)
 Thirst, le roman de Kerry Hudson paru en français sous le titre La Couleur de l'eau (2015)